La Kypello Kyprou 1998-1999 fu la 57ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che vinse il suo diciassettesimo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni: i sedicesimi in gara unica, gli altri, ad eccezione della finale (giocata l'8 maggio 1999), su partite di andata e ritorno, con eventuali supplementari e rigori.

Calendario
 Primo turno: 2 dicembre 1998
 Ottavi di finale: andata 6 gennaio 1999, ritorno 20 gennaio
 Quarti di finale: andata 30 gennaio, ritorno 24 febbraio
 Semifinali: andata 20 marzo, ritorno 14 aprile
 Finale: 8 maggio

Risultati

Primo turno

svg

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1998-1999
Seconda Divisione 1998-1999 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998-1999